Промышленная сеть — сеть передачи данных, связывающая различные датчики, исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая в промышленной автоматизации. Термин употребляется преимущественно в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Описывается стандартом IEC 61158.

Устройства используют сеть для:
 передачи данных между датчиками, контроллерами и исполнительными механизмами;
 диагностики и удалённого конфигурирования датчиков и исполнительных механизмов;
 калибровки датчиков;
 питания датчиков и исполнительных механизмов;
 связи между датчиками, исполнительными механизмами, ПЛК и АСУ ТП верхнего уровня.

В промышленных сетях для передачи данных применяют:
 электрические линии;
 волоконно-оптические линии;
 беспроводную связь (радиомодемы и Wi-Fi).
Промышленные сети могут взаимодействовать с обычными компьютерными сетями, в частности использовать глобальную сеть Internet.

Термин полевая шина является дословным переводом английского термина . Термин промышленная сеть является более точным переводом и в настоящее время именно он используется в профессиональной технической литературе.

Достоинства 
В сравнении с подключением периферийного оборудования к контроллеру отдельными проводами промышленная сеть имеет следующие достоинства:
 в несколько раз снижается расход на кабель и его прокладку;
 увеличивается допустимое расстояние до подключаемых датчиков и исполнительных устройств;
 упрощается управление сетью датчиков и исполнительных механизмов;
 упрощается модификация системы при изменении типа датчиков, используемого протокола взаимодействия, добавлении устройств ввода-вывода;
 позволяют дистанционно настраивать датчики и проводить их диагностику.

Недостатки 
 При обрыве кабеля теряется возможность получать данные и управлять не одним, а несколькими устройствами (в зависимости от места обрыва и топологии сети остаётся возможность автономного функционирования сегмента сети и схемы управления).
 Для повышения надёжности приходится резервировать каналы связи или использовать кольцевую топологию сети.

Виды промышленных сетей 
 Физический уровень на базе асинхронного интерфейса:
 Modbus — один из самых известных открытых стандартов промышленных сетей.
 P-NET — Электрическая спецификация P-NET основана на стандарте RS-485.
 LIN — интерфейс для автомобильных систем.
 HART — стандарт передачи данных через токовую петлю 4-20мА.

 Физический уровень на базе промышленного Ethernet:
 Profinet
 Foundation Fieldbus HSE (High Speed Ethernet) (FF H2) — вариант промышленного Ethernet, разработанный Foundation Fieldbus (FF)
 EtherCAT
 Ethernet Powerlink
 Ethernet/IP
 SERCOS III
 MODBUS TCP — разновидность известного стандарта для TCP/IP сетей.
 LAN eXtensions for Instrumentation — замена GPIB для измерительных приборов.

 FF H1 — полевой протокол, аналог ProfiBus PA, разработанный Foundation Fieldbus (FF)
 AS-Interface — дешёвая и помехозащищённая сеть для дискретных датчиков малой производительности
  — семейство промышленных сетей (СС-Link, CC-Link LT, CC-Link IE), созданных при участии корпорации Mitsubishi Electric. В настоящее время развитием этого семейства сетей занимается международный консорциум CLPA.

 CAN — спецификация физического и транспортного уровней промышленной сети для автоматизации транспорта и машиностроения. К нему существуют множество дополнений, уточняющих и дополняющих стандарт для определённых задач:
 CANbus
 CANopen
 DeviceNet
 SDS
 J1939

 ProfiBus — промышленная сеть, международный стандарт, созданный с активным участием фирмы Siemens AG, содержащий ряд профилей, например:
 ProfiBus DP
 ProfiBus FMS
 ProfiBus PA

Промышленные сети для автоматизации зданий 
 LonWorks
 BACnet
 EIB

Малораспространённые в России промышленные сети автомобилей 
 FlexRay — сетевой протокол для автомобилей

Сравнительная таблица промышленных протоколов (на июнь 2012)

Ссылки 
 Вольфганг Эйзенбарт. Промышленные шины для систем автоматизации (журнал «Мир компьютерной автоматизации»)
 Выбор промышленной сети

Примечания 

Автоматизация
Промышленные сети